Kvalspelet till Europamästerskapet i futsal 2003 spelades mellan den 5 och 23 november 2002. Totalt 28 länder tävlade om 7 platser. Italien var direktkvalificerat till mästerskapet som värdland och behövde ej delta i kvalspelet.

Grupper

Grupp 1
Matcherna spelades i Szeged, Ungern.

Grupp 2
Matcherna spelades i Helsingfors, Finland.

Grupp 3
Matcherna spelades i Zrenjanin, Serbien och Montenegro.

Grupp 4
Matcherna spelades i Sittard, Nederländernas.

Grupp 5
Matcherna spelades i Tavira, Portugal.

Grupp 6
Matcherna spelades i Ostrava, Tjeckien.

Grupp 7
Matcherna spelades i Lucenec, Slovakien.

Källor
 Rsssf.com

Kvalspel 2003
Futsalåret 2002